Бушати — албанская фамилия.
 Бушати (род) — влиятельный албанский род Османской империи, в 1757—1831 правил в Пашалыке Скутари.
 Бушати, Дитмир (род. 1977) — албанский политик Социалистической партии, министр иностранных дел Албании с 2013.
 Бушати, Зеф (род. 1953) — албанский политик, основатель Христианско-демократической партии, посол Албании в Ватикане в 2002—2006.
 Бушати, Малик (1880—1946) — албанский политик Фашистской партии, премьер-министр коллаборационистского правительства в 1943.